Die Premier League 2020/21 war die 29. Spielzeit der Premier League und gleichzeitig die 122. Erstligasaison im englischen Fußball. Sie wurde am 12. September 2020 mit dem Derby zwischen dem FC Fulham und dem FC Arsenal eröffnet und endete am 23. Mai 2021. Aufgrund des engeren Zeitplans (verspätete Eröffnung infolge der COVID-19-Pandemie sowie dem Start der EM 2021) wurde auf eine Winterpause verzichtet.

Saisonverlauf 
Manchester City startete in der Rückrunde eine elf Partien andauernde Siegesserie und war ab dann nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Stadtrivale Manchester United konnte die Chancen bis zum 36. Spieltag wahren, verlor dann jedoch gegen Leicester City, womit die Citizens rechnerisch nicht mehr einholbar waren. Während Manchester United sich aber bereits sicher für die Champions League qualifiziert hatte, kämpften neben Leicester auch der spätere Gewinner der Champions League 2020/21, der FC Chelsea, sowie der Vorjahresmeister Liverpool, Tottenham Hotspur, West Ham United, Arsenal und der FC Everton um die weiteren Europacupplätze. FA-Cup-Sieger Leicester verpasste am letzten Spieltag den Einzug in die Königsklasse, nachdem er wie auch der direkte Konkurrent Chelsea sein Spiel verlor. Die Londoner qualifizierten sich dafür aber ebenfalls für die Champions League wie Liverpool. Während Arsenal in diesem Jahr keinen Europapokalplatz belegte, blieb für Tottenham nur die Teilnahme an der neu geschaffenen Conference League.

Nach der 26. Niederlage stand Sheffield United, im Vorjahr noch Neunter mit den viertwenigsten Gegentreffern, nach dem 32. Spieltag als erster sportlicher Absteiger fest. Die Nordengländer waren darüber hinaus als einziges Team bis zum 18. Spieltag sieglos geblieben. Nach 35 Spielen folgten die Aufsteiger West Bromwich Albion, das Team mit der zweitschwächsten Defensive, und Fulham.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Seit Saisonbeginn waren aufgrund der COVID-19-Pandemie bis zum 11. Spieltag keine Zuschauer in den Stadien erlaubt. In der Folge wurden dann begrenzte Zahlen bewilligt, die aber von der Risikostufe innerhalb des Drei-Stufen-Systems in der jeweiligen Region abhängig waren; so waren bei der höchsten Stufe nach wie vor keine Zuschauer erlaubt.

Teilnehmer & Stadien 
Insgesamt nahmen 20 Mannschaften an der Spielzeit teil.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien für Meisterschaft, UEFA-Wettbewerbe und Abstieg: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore – 5. Playoff
nach der Saison 2020/21:

nach der Saison 2019/20:

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien wurden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler nach der Anzahl der Vorlagen und dann nach dem Nach- oder Künstlernamen sortiert.
 Stand: Endstand

Höchstwerte der Saison 
Stand: Endstand
 Der höchste Sieg war das 9:0 von Manchester United gegen den FC Southampton am 2. Februar 2021. Seit Einführung der Premier League verloren nur Ipswich Town in der Saison 1994/95 gegen Manchester United sowie Southampton gegen Leicester City in der Spielzeit 2019/20 ebenso hoch.
 Die torreichsten Spiele waren mit jeweils neun Toren:
 das 7:2 von Aston Villa gegen den FC Liverpool am 4. Oktober 2020.
 das 9:0 von Manchester United gegen den FC Southampton am 2. Februar 2021.
 Das am besten besuchte Spiel war die Partie von Newcastle United gegen Sheffield United am 37. Spieltag, das 10.000 Zuschauer verfolgten.
 Der Torhüter mit den meisten absolvierten Spielen ohne Gegentor (19) ist Ederson (Manchester City).
 Die meisten gelben Karten (70) erhielten Spieler von Sheffield United, die meisten roten (6) Spieler von Brighton & Hove Albion.
 Die längste Sieglosserie musste Sheffield United hinnehmen. Die „Blades“ gewannen ihre erste Partie am 18. Spieltag.
 Ryan Mason (Interimstrainer von Tottenham Hotspur) wurde am 21. April 2021 mit 29 Jahren und 312 Tagen zum jüngsten in der Saison sowie in der Ligageschichte eingesetzten Trainer.

Trainerwechsel 

(Interimstrainer sind berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten)

Die Meistermannschaft von Manchester City 
Nach den Regeln der Premier League erhält ein Spieler eine offizielle Siegermedaille, wenn er für den Meisterverein mindestens fünf Premier-League-Partien absolviert. Vor diesem Hintergrund zählen nur die nachstehenden Akteure als englische Meister der Saison 2020/21. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Weblinks 
 premierleague.com: The Official Website of the Premier League (englisch)
 England 2020-21 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

2020/21
Fußballsaison 2020/21